Сигаков — русская фамилия. Известные носители:

 Сигаков, Дмитрий Ильич (1921—1984) — майор, Герой Советского Союза.
 Сигаков, Николай Иванович (род. 1947) — глава администрации города Салавата (1997—1999).